est une expression anglaise signifiant « une histoire de violence ». 

'A History of Violence peut désigner :

 , série américaine de comics écrite par John Wagner et dessinée par Vince Locke, publié en 1997 ;
 , film américano-allemand de David Cronenberg sorti en 2005 ;
 '', album de Jedi Mind Tricks sorti le .